Miejscowości w Australii:
 Greendale – miasto w stanie Wiktoria
Miejscowości w USA:
 Greendale – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Dearborn
 Greendale – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie St. Louis
 Greendale – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Milwaukee
Gminy w USA:
 Greendale (ang. Greendale Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Midland
 Greendale (ang. Greendale Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Richland
Muzyka:
 Greendale – album Neila Younga